В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of New England gennaio 1986, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова 6–3, 6–4.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (фінал)

 Еліз Берджін /  Кеті Джордан (чвертьфінал)
 Світлана Чернєва /  Лариса Нейланд (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of New England